Nathalie Tauziat era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Jelena Dokić che ha battuto in finale 6–2, 6–3 Anastasija Myskina.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

DFS Classic 2002